Зура́б Гайо́зович Маки́ев (; род. 30 сентября 1976 года в Тбилиси) — российский политический деятель. Депутат Государственной думы VI и VII созыва, член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член фракции «Единая Россия». 

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран

Биография 
В 1998 году получил высшее образование по специальности «Юриспруденция» в Северо-Осетинском государственном университете. В 2002 году прошёл переподготовку в Ростовском государственном университете. В 2004 году прошёл курсы повышения квалификации Российского института государственных регистраторов при Министерстве Юстиции РФ. В 2006 году прошёл повышение квалификации в  Российской Академии государственной службы при Президенте РФ. Кандидат социологических наук.

С 1998 года по 1999 год проходил срочную службу в рядах Российской Армии. В 2000 году поступил на работу на  Трудовую деятельность начал судебным приставом - исполнителя Службы судебных приставов Министерства юстиции РСО-Алания. С 2000 года по 2004 год работал в Управлении по Республике Северная Осетия-Алания аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе в должности специалиста-эксперта, главного советника, главного федерального инспектора.

С 2004 по 2006 год работал в Научном центре правовой информации Министерства юстиции Российской Федерации заместителем директора. С 2006 по 2007 год работал в Управлении Минюста РФ по Южному федеральному округу в должности заместителя руководителя управления. С 2007 по 2009 год работал в Управлении Федеральной регистрационной службы Минюста РФ заместителем начальника управления. 

В 2009 году работал в Департамента финансов Костромской области в должности первого заместителя директора департамента. С декабря 2009 года по ноябрь 2012 года работал в Секретариате первого заместителя Председателя правительства Российской Федерации Игоря Шувалова заместителем руководителя секретариата. С 2011 года является действительным государственным советником РФ II класса. С 30 ноября 2012 года  — первый заместитель Председателя Правительства — полномочный представитель Республики Северная Осетия - Алания при президенте РФ.  

С 15 октября 2014 года — депутат Государственной Думы VI созыва, получил вакантный мандат Махарбека Хадарцева, который сложил депутатские полномочия в связи с избранием председателем собрания представителей Владикавказа. Являлся членом комитета Госдумы по промышленности. 

18 сентября 2016 года был избран депутатом Государственной Думы РФ VII созыва по спискам партии «Единая Россия». Член Президиума Генерального совета партии Единая Россия. Руководитель межрегионального координационного совета Северо-Кавказского федерального округа партии Единая Россия.

Имеет четверых детей.

Законотворческая деятельность 
С 2014 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VI и VII созывов, выступил соавтором 16 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Общественная деятельность 
Стал главным инициатором открытия таблички с молитвой «Отче наш» на осетинском языке на стене монастыря Pater Noster в Израиле Израиле. Усилиями Зураба Макиева также была установлена табличка на мемориальной стене у берега реки Иордан с отрывком стиха из Евангелие от Марка на осетинском языке.

С 2016-го года по договоренности патриархом Иерусалимским Феофилом III ежегодно организовывает доставку благодатного огня в Северную Осетию напрямую из Иерусалима.

Основатель благотворительного фонда «ФАРН».

Санкции 
23 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включён в санкционный список Евросоюза, так как «поддерживал и проводил действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, которые еще больше дестабилизируют Украину».

Позднее, по аналогичным основаниям, включён в санкционные списки Велико­британии, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Примечания 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Сотрудники ФССП России
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине